Leykauf ist der Familienname folgender Personen:

 Julia Leykauf (* 1987), deutsche Fußballspielerin
 Walter Leykauf (* 1942), deutscher Sänger, Komponist, Musikverleger und Moderator, siehe Patrizius (Sänger)